Champions Hockey League 2015/2016 var den andra säsongen av Champions Hockey League och spelades mellan 20 augusti 2015–9 februari 2016. Turneringen vanns av Frölunda HC från Sverige.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Grupp 13

Grupp 14

Grupp 15

Grupp 16

Slutspel 
Hela slutspelet lottades 8 september 2015.

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Externa länkar

Officiell webbplats 

2015 i Europa
2016 i Europa
2015/2016
Ishockeysäsongen 2015/2016